Point Lookout peut faire référence à :
 Point Lookout, un sommet du comté de Montezuma dans le Colorado aux États-Unis,
 Point Lookout, une localité du comté de Taney dans le Missouri aux États-Unis,
 Point Lookout, une localité du Maryland aux États-Unis,
 Point Lookout, une localité du Queensland en Australie,
 Point Lookout, une localité de l'État de New York aux États-Unis où est né l'acteur Chris Burke en 1965,
 Point Lookout, une localité de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie,